Фельденки́рхен () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Фельденкирхен, Андреас — немецкий кёрлингист.
 Фельденкирхен, Вильфрид (1947—2010) — немецкий профессор и специалист по экономической истории.

См. также 
 Фельдкирхен